CEPR ist die Abkürzung von:

 Center for Economic and Policy Research, eine US-amerikanische Denkfabrik
 Centre for Economic Policy Research, ein britisches Forschungsinstitut für Politikberatung und Wirtschaftsforschung

CEPR